Zkratka ze spojení písmene E a číslice 6 může odkazovat mj. k:

 evropská silnice E6
 řada E6 – významné hodnoty rovnoměrně vybrané z desítkově logaritmické škály, tzv. vyvolená čísla
 e6 – pole šachovnice